Презент:

 Презент — подарок.
 Презент, Исаак Израилевич (1902—1969) — советский биолог, декан биолого-почвенного факультета МГУ (1948—1951), академик ВАСХНИЛ (1948), автор работ по марксистской методологии науки, идеолог лысенковщины.
 Презент, Михаил Яковлевич (1898—1935) — в 1930-е годы работник аппарата ЦИКа, основатель Правительственной библиотеки Кремля, автор дневников о Демьяне Бедном и других лицах, помощник секретаря Президиума ЦИК Союза ССР Авеля Енукидзе, 11 февраля 1935 года был арестован по «кремлёвскому делу», спустя немногим более трёх месяцев умер в тюремной больнице.
 Гай Бруттий Презент (консул 139 года) (68—140) — римский консул
 Гай Бруттий Презент (консул 153 года) (около 119—после 180) — римский политик и сенатор
 Гай Бруттий Презент (консул 217 года) — римский политик и сенатор
 Гай Бруттий Презент (консул 246 года) — римский политик и сенатор

См. также 
 Present
 Презентеизм